Елия Домиция Паулина Млада (; * 75; † 130) e римлянка, по-голяма сестра на император Адриан.

Биография 
Вероятно е родена в римския град Гадес в Бетика (днес Кадис, Испания). Дъщеря е на Паулина и претор Публий Елий Адриан Афер. Родителите ѝ умират през 85/86 г. Тя и нейният десегодишен брат Адриан са поставени под опеката на чичо им император Траян и неговата съпруга Помпея Плотина при Публий Ацилий Атиан.

През 98 г. Траян я омъжва за политика Луций Юлий Урс Сервиан, три пъти консул (90 г. суфектконсул; 102 и 134 г. консул). Двамата стават родители през 98 – 102 г. на Юлия Сервиана Павлина, която става съпруга на Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 118 г.), син на Гней Педаний Фуск Салинатор (суфектконсул 84 г.) и майка на Гней Педаний Фуск Салинатор.

Домиция Паулина умира през 130 г. и е погребана тържествено от съпруга си и брат си.

Източници 

 Historia Augusta – Hadrian
 Hadrian (A.D. 117 – 138)
 CIL 10, 6220
Жени от Древен Рим
Домиции
Елии